Scottopsyllus är ett släkte av kräftdjur. Scottopsyllus ingår i familjen Paramesochridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Scottopsyllus